Herkenrath bezeichnet:

 Herkenrath, Stadtteil von Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Herkenrath  (Neunkirchen-Seelscheid), Gemeindeteil von Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Herkenrath ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Herkenrath (1928–2009), deutscher Politiker (CDU)
 Emil Herkenrath (1878–1945), deutscher Klassischer Archäologe und Altphilologe
 Erland Herkenrath (1912–2003), Schweizer Handballspieler
 Fritz Herkenrath (1928–2016), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Herkenrath (1863–nach 1925), deutscher Journalist, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Lutz Herkenrath (* 1960), deutscher Schauspieler
 Norbert Herkenrath (1929–1997), deutscher katholischer Geistlicher, Hauptgeschäftsführer von Misereor

 Peter Herkenrath (1900–1992), deutscher Maler